Routine (von  für die „Wegerfahrung“) steht für:

 Routine, Handlung, die durch mehrfaches Wiederholen zur Gewohnheit wird
 Routine (Programmierung), kurze Programme oder Programmteile
 Routine (Zauberkunst), Fachbegriff für einen Zaubertrick, siehe Zauberkunst
 Routine (Jonglieren), Darbietung mit einer festen Abfolge von Jongliertricks

Siehe auch: